En botanique et agriculture, l'égrenage est le processus de dispersion de graines contenues dans des fruits secs (gousses, siliques, capsules) ou dans des infrutescences de graminées (épis, panicules).
 En agriculture, l'égrenage du coton est une opération réalisée après la récolte qui consiste à séparer les fibres du coton des graines qui les portent. On utilise à cet effet des machines appelées égreneuses à coton.
 Dans le domaine de la construction et du bâtiment, l'égrenage est une opération qui consiste à enlever les aspérités granuleuses, ou grain, du support avant de le peindre.